Барзава има више значења:

 Барзава (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Барзава (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Општина Барзава (Арад), општина у округу Арад у Румунији